

Architettura 
 Castello di Marly – castello demolito situato nell'odierno comune di Marly-le-Roi (Francia)
 Macchina di Marly – sistema idraulico demolito situato nell'odierno comune di Bougival (Francia)

Geografia

Colombia 
 Marly – quartiere nel distretto di Chapinero (Bogotà)

Francia 
 Foresta di Marly – foresta nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Le Port-Marly – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Mareil-Marly – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Marly o Marly-lez-Valenciennes – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Marly – comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)
 Marly-Gomont – comune nel dipartimento dell'Aisne (Hauts-de-France)
 Marly-la-Ville – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 Marly-le-Roi – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)
 Marly-sur-Arroux – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Marly-sous-Issy – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Marly – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Marly-le-Grand – ex comune ora frazione di Marly, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Marly-le-Petit – ex comune ora frazione di Marly, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)

Persone 
 Anna Marly (1917-2006) – cantante francese